

Ondernemingen en verenigingen
 Gispen (bedrijf), een Nederlands bedrijf op het gebied van meubilair en inrichting
 Gispen (tafeltennisvereniging), een Nederlandse tafeltennisvereniging

Personen
Hans Gispen (1905-1968),  Nederlands politicus namens de Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
Willem Hendrik Gispen (neurowetenschapper) (1943), Nederlands neurowetenschapper, bioloog en oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht
Willem Hendrik Gispen (theoloog), (1900-1986), hoogleraar godgeleerdheid en rector aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Willem Hendrik Gispen (ontwerper) (1890-1981), ontwerper en oprichter van de fabriek voor designmeubilair Gispen
Willem Hendrik Gispen jr. (predikant) (1871-1934), predikant (zoon van Willem Hendrik Gispen sr. (predikant))
Willem Hendrik Gispen sr. (predikant) (1833-1909), predikant